Два попередніх розиграші турніру виграла Еліна Світоліна, але цього разу вона поступилася в другому колі Вікторії Азаренко.

Титул виграла Кароліна Плішкова, здолавши у фіналі Йоганну Конту, 6–3, 6–4.

Наомі Осака та Сімона Халеп змагалися перед початком турніру за звання першої ракетки світу. Осака зберегла чільну позицію у світовому рейтингу після програшу Халеп у другому колі.

Сіяні теністиски
8 тенісисток із найвищим рейтингом починали турнір з другого кола.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Кваліфікація

Сіяні

Відібралися
{{columns-list|colwidth=30em|
  Марія Саккарі
  Крістіна Младенович  Алізе Корне  Тамара Зіданшек  Полона Герцог  Ірина-Камелія Бегу  Ребекка Петерсон  Мона Бартель}}

Щасливий лузер
  Аманда Анісімова'''

Сітка кваліфікації

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Сьомий кваліфаєр

Восьмий кваліфаєр

Посилання 
 Main draw 
 Qualifying draw 

Тур WTA 2019
2019 в італійському спорті